Typ 72 steht für
 Typ 72 (Mine)
 NSB Type 72, norwegische Triebzugeinheit
 Peugeot Typ 72, PKW